Жамбылский сельский округ:
 Жамбылский сельский округ (Акмолинская область)
 Жамбылский сельский округ (Актюбинская область)
 Жамбылский сельский округ (Жамбылский район Алматинской области)
 Жамбылский сельский округ (Райымбекский район)
 Жамбылский сельский округ (Атырауская область)
 Жамбылский сельский округ (Восточно-Казахстанская область)
 Жамбылский сельский округ (Жамбылский район Жамбылской области)
 Жамбылский сельский округ (Западно-Казахстанская область)
 Жамбылский сельский округ (Кордайский район)
 Жамбылский сельский округ (Меркенский район)
 Жамбылский сельский округ (Мойынкумский район)
 Жамбылский сельский округ (Карасуский район)
 Жамбылский сельский округ (Костанайский район)
 Жамбылский сельский округ (Павлодарская область)
 Жамбылский сельский округ (Северо-Казахстанская область)
 Жамбылский сельский округ (Байдибекский район)
 Жамбылский сельский округ (Мактааральский район)
 Жамбылский сельский округ (Сарыагашский район)